Видони:
 Видони — деревня в Солецком районе Новгородской области России.
 Видони () — имя собственное; распространено в виде фамилий:
 Видони, Пьетро (1610—1681) — итальянский куриальный кардинал, папский дипломат и сановник.
 Видони, Пьетро (младший) (1759—1830) — итальянский куриальный кардинал.